Carmem Silva (atriz) — atriz brasileira
Carmen Silva (cantora) — cantora brasileira
Carmen da Silva — psicanalista e escritora brasileira

Desambiguações de antropônimos